Sorescu:
 Alina Sorescu
 Constantin Sorescu
 Deian Sorescu
 Marin Sorescu
 Premiul Marin Sorescu în Suedia

Nume de familie românești